Klausenkapelle steht für
 Klausenkapelle bei Heideck, Bayern
 St. Redemptor (Klausen), Bayern
 Klausenkapelle (Meschede), Nordrhein-Westfalen
 Klausenkapelle (Ruppertsberg), Rheinland-Pfalz
Siehe auch:
 Klauskirche
 Kluskapelle